Первый железнодорожный мост через реку Енисей был построен в Красноярске в 1895-1899 годах и существовал до 2007 года, когда был разобран.

Представлял собой однопутевую фермовую конструкцию. Длина 1 км, ширина пролётов до 140 метров, высота металлических ферм в вершине параболы 20 метров.

История 

Мост был сооружён российскими рабочими и техниками под руководством инженера Евгения Карловича Кнорре по проекту профессора Императорского Московского Технического Училища Лавра Проскурякова. Строительство начато в 1895 году. 30 августа 1896 года состоялась закладка моста. На молебне при закладке присутствовали: енисейский губернатор П. М. Прейн, Е. К. Кнорре, железнодорожное начальство и массы городских жителей. Молебен был совершен епископом Енисейским и Красноярским Акакием. В фундаменте нижней части берегового устоя был уложен камень с крестом, на этот камень был положен манускрипт, на котором обозначены время закладки, фамилии строителей и почетных гостей. На камень во время служения высыпали золотые и серебряные монеты, и уже затем первый камень был закрыт другим на цементном растворе.

Особенностями Енисейского моста стали самая большая длина моста (907 метров) и самый большой в России пролёт ферм (144,5 метров) среди всех построенных к тому времени в стране подобных сооружений, облегчённые конструкции самих ферм, выморозка шахт под кессоны, использование древесины для кессонов, снижение в них давления и самая высокая стоимость строительства — 3 млн рублей.

Строительство было завершено 28 марта 1899 года. 27 марта состоялись испытания моста. Вначале на него загнали два поезда, каждый из четырёх паровозов и шести вагонов, нагруженных рельсами. Затем по мосту со скоростью 70 км/ч прошли два паровоза с 23 платформами с рельсами.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже была представлена модель Красноярского моста, которая удостоилась Гран-при и золотой медали — «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Специальное жюри возглавлял знаменитый инженер Гюстав Эйфель. Распространённым заблуждением является представление о том, что красноярский мост разделил Гран-при с Эйфелевой башней. Однако Эйфелева башня была построена в 1889 г. и получила золотую медаль именно в этом году, а красноярский мост — через 11 лет.

Мост упоминается и в книге «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов», изданном в 1991 году в США, — в разделе «Россия», наряду с Кремлём и Петродворцом.

В 1930-е годы, когда для повышения пропускной способности Транссибирской магистрали укладывали второй путь, рядом с этим мостом был сооружен ещё один, конструктивно подобный. В 1990-е годы началось строительство третьего моста, рядом с существующими. Предполагалось, что после ввода его в эксплуатацию первый, дореволюционный, может быть демонтирован.

Несмотря на протесты защитников памятников истории и культуры, в 2002 году началась разборка моста.

Сдан на металлолом 7 августа 2007 года.

Принимал участие в конкурсе на сайте «Семь чудес России».

Примечания

Источники архивные 
 РГИА, ф. 446, оп. 30, д. 11. Доклад № 111 от 2 апреля 1899 г. «Об открытии сквозного движения по Енисейскому мосту».

Ссылки 
 История строительства 
 Статья из журнала «Нива» № 14 1899 год
 Мост через Енисей

Железнодорожный район Красноярска
Мосты Красноярска
Мосты через Енисей
Железнодорожные мосты России
1899 год на железнодорожном транспорте
Железнодорожный транспорт Красноярска
Мосты на Транссибирской магистрали
Утраченные мосты России
Утраченные объекты культурного наследия России